Joseph Benoit ( à Saint-Albert, Alberta (Canada) - ) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1935-1936|| Edmonton Athletic Club || EJrHL ||8||8||2||10||4||3||0||0||0||2
|- 
| 1936-1937|| Smoke Eaters de Trail ||LHCB||13||13||7||20||18|| || || || ||
|-
| 1937-1938||Smoke Eaters de Trail||LHCB||20||26||6||32||21||5||5||3||8||8
|- 
| 1937-1938|| Smoke Eaters de Trail ||LHCB||12||12||7||19||9|| || || || ||
|-
| 1939-1940|| Smoke Eaters de Trail ||LHCB||24||26||17||43||49||4||2||3||5||6
|- 
| 1939-1940|| Smoke Eaters de Trail ||LHCB||3||0||1||1||4|| || || || ||
|-
| 1940-1941||Canadiens de Montréal||LNH||45||16||16||32||32||3||4||0||4||2
|- 
| 1941-1942||Canadiens de Montréal||LNH||46||20||16||36||27||3||1||0||1||5
|-
| 1942-1943||Canadiens de Montréal||LNH||49||30||27||57||23||5||1||3||4||4
|- 
| 1944-1945|| Calgary Currie Army ||CNDHL||13||7||3||10||8||2||1||0||1||2
|-
| 1945-1946||Canadiens de Montréal||LNH||39||9||10||19||8|| || || || ||
|- 
| 1946-1947||Canadiens de Montréal||LNH||6||0||0||0||4|| || || || ||
|-
| 1946-1947||Indians de Springfield||LAH||34||9||10||19||4||2||0||0||0||0
|- 
| 1948-1949||Royals de Montréal||LHSQ||1||0||0||0||0|| || || || ||
|-

|185||75||69||144||94||11||6||3||9||11

Notes et références 

Naissance en février 1916
Naissance à Saint Albert (Alberta)
Décès en octobre 1961
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Indians de Springfield
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à Spokane (Washington)
Décès à 45 ans